M16 или M-16 могут означать:
 M16 — Туманность Орёл по классификации каталога Мессье.
 M16 (винтовка) — американская автоматическая винтовка.
 M16 APM — американская противопехотная мина.
 M16 (САУ) — американская зенитная самоходная установка на базе бронетранспортёра M3.
 М-16 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.
 M16 (мортира) — мортира чешского производства, использовавшаяся Вермахтом во время ВМВ.
 M-16 (альбом) — альбом немецкой трэш-метал группы Sodom

См. также 
 Метрическая резьба